Ортолани () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Ортолани, Леонардо (род. 1967) — итальянский комик.
 Ортолани, Риц (1926—2014) — итальянский композитор.
 Ортолани, Серена (род. 1987) — итальянская волейболистка.